Klaus steht für:
 Klaus (Name), ein Vor- und auch Familienname
 Klaus (Schule), ein Lehrhaus für Tora- und Talmud-Studien
 Klaus (Film), ein Animationsfilm aus dem Jahr 2019

Klaus ist der Name folgender geographischer Objekte:
 Klaus (Vorarlberg), Gemeinde in Vorarlberg
 Klaus an der Pyhrnbahn, Gemeinde in Oberösterreich

Gemeindeteile:
 Klaus (Bergen), Ortsteil der Gemeinde Bergen (Chiemgau), Landkreis Traunstein, Bayern
 Klaus (Grassau), Ortsteil des Marktes Grassau, Landkreis Traunstein, Bayern
 Klaus (Kirchdorf), Ortsteil der Gemeinde Kirchdorf (bei Haag in Oberbayern), Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Klaus (Sankt Wolfgang), Ortsteil der Gemeinde Sankt Wolfgang (Oberbayern), Landkreis Erding, Bayern

 Klaus (Gemeinde Grünbach), Ortsteil von Grünbach am Schneeberg, Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich
 Klaus (Gemeinde Hofamt Priel), Ortschaft von Hofamt Priel, Bezirk Melk, Niederösterreich
 Klaus (Gemeinde Bad Kreuzen), Ortschaft der Marktgemeinde Bad Kreuzen, Bezirk Perg, Oberösterreich
 Klaus (Gallneukirchen), Ort in der Gemeinde Gallneukirchen, Bezirk Urfahr-Umgebung, Oberösterreich
 Klaus (Gemeinde Edt), Ortschaft in der Gemeinde Edt bei Lambach, Bezirk Wels-Land, Oberösterreich
 Klaus (Gemeinde Pierbach), Ortsteil von Pierbach, Bezirk Freistadt, Oberösterreich
 Klaus (Gemeinde Weyer), Ortsteil von Weyer (Oberösterreich), Oberösterreich
 Klaus (Gemeinde Altaussee), Ort bei Altaussee im Salzkammergut, Bezirk Liezen, Steiermark
 Klaus (Gemeinde Schladming), Katastralgemeinde von Schladming, Bezirk Liezen, Steiermark
 Klaus (Gemeinde Wildalpen), Ort bei Wildalpen, Steiermark
 Klaus (Terlan), Ortschaft in der Gemeinde Terlan in Südtirol

Baulichkeiten:
 Bruder Klaus (Bern), Pfarrkirche in Bern, Schweiz
 Bruder Klaus (Spiez), Pfarrkirche in Spiez, Schweiz
 Schloss Klaus, in Oberösterreich

Klaus, Weiteres:
 Th. Klaus,  französischer Automobilhersteller
 Orkan Klaus von 2009

Siehe auch:
 Klause – Wortherkunft geographisch
 Nikolaus – Wortherkunft Personen
 Claus, Clauss, Clauß
 Klauß, Klausch, Klausz
 Glaus
 Klausdorf, Klausbach, Klausberge
 Der große Klaus